Oliver Marach och Florin Mergea blev mästare 2014 då turneringen senast hölls, men valde att inte deltaga detta år.

Roberto Carballés Baena och Alejandro Davidovich Fokina vann titeln efter att ha besegrat Marcelo Arévalo och Jonny O'Mara med 7–6(7–3), 6–1 i finalen.

Seedning 

  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (Kvartsfinal)
  Marcelo Arévalo /  Jonny O'Mara (Final)
  Divij Sharan /  Artem Sitak (Kvartsfinal)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

2020 – Dubbel
Chile Open 2020 – Dubbel